Ел Маутал има више значења:

 Ел Маутал (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Маутал (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Маутал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Маутал (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику